56. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 56. Armee (Rote Armee)
 56. Armee (Japanisches Kaiserreich)